Славные парни:
 Славные парни (фильм, 1990) — американская криминальная драма режиссёра Мартина Скорсезе.
 Славные парни (фильм, 2016) — американский комедийный детектив режиссёра Шейна Блэка.